Scooter ( „sich rasch bewegen, sausen“) bezeichnet folgende Fortbewegungsmittel:

 Motorroller, ein kleines motorisiertes Zweirad mit freiem Durchstieg zwischen Lenker und Sattel
 Elektromotorroller, ein Motorroller mit Elektroantrieb 
 E-Tretroller, ein von einem Elektromotor unterstützter Tretroller
 Tretroller #Microscooter und Stuntscooter, einen kleinen, oft zusammenlegbaren, Tretroller
 Autoscooter, ein Fahrgeschäft mit kleinen Elektroautos auf Volksfesten und Vergnügungsparks 
 Elektromobil, ein einsitziges Motorfahrzeug für ältere oder gehbehinderte Personen
 Streetscooter, Hersteller eines seit 2014 gebauten Elektrotransporters für die Deutsche Post
 Konzeptfahrzeuge_von_VW #1986: VW Scooter, ein 1986 von VW vorgestelltes Konzeptfahrzeug
 Tauchscooter, einen Unterwasser-Scooter für Taucher
 AquaScooter, einen Überwasser-Scooter für Schwimmer

Scooter steht auch für:
 Scooter (Band), 1993 gegründete deutsche Dance-Band
 Die Muppet Show #Scooter, Figur aus der Muppet Show
 Scooter – Super-Spezialagent, Titelfigur einer TV-Serie
 den Spitznamen des US-amerikanischen Politikers Lewis Libby
 Neptun (Planet) #Scooter, Sturm auf dem Planeten Neptun